Ка́рлос Боне́т (; 2 октября 1977, Асунсьон) — парагвайский футболист, защитник. Выступал за сборную Парагвая. Участник чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Участник Кубка Америки 2007.

Биография 
Карлос Бонет начал карьеру в клубе «Соль де Америка» в 1997 году. Спустя год он отправился в аргентинский клуб «Атлетико Рафаэла», где провёл следующие 3 сезона.

По возвращении в Парагвай в 2002 году у Бонета начался лучший этап в карьере — вместе с «Либертадом» в последующие 6 лет он трижды выигрывал первенство Парагвая, а также провёл несколько успешных кампаний в международных кубках.

С 2002 года стал игроком сборной Парагвая, с которой тогда же принял участие в чемпионате мира. В 2006 также выступал на чемпионате мира, а в 2007 — в Кубке Америки.

В 2007 вместе со своим товарищем по клубу и сборной Кристианом Риверосом был куплен мексиканским «Крус Асулем». В 2008 году дважды занимал второе место в чемпионате Мексики.

В 2009 году возвратился в чемпионат Парагвая, на сей раз — в состав самого титулованного клуба страны «Олимпии», где стал капитаном клуба. В 2010—2012 годах выступал за «Либертад», где стал чемпионом Клаусуры 2010, после чего перешёл в «Серро Портеньо». В составе «красно-синих» ещё дважды становился чемпионом Парагвая. С 2017 года выступает за «Депортиво Капиату», пробившуюся в предыдущем сезоне в Кубок Либертадорес.

Титулы 
  Чемпион Парагвая (6): 2002, 2003, 2006, 2010 (Клаусура), 2013 (Клаусура), 2015 (Апертура)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон